Sleater-Kinney (Сле́йтер-Ки́нни, ) — американская рок-группа, образованная в 1994 году. Нынешний состав включает в себя Корин Такер (вокал, гитара) и Кэрри Браунстин (гитара, вокал), после ухода в 2019 году давней участницы Джанет Вайсс (вокал, ударные, гармоника). Sleater-Kinney находились под влиянием riot grrrl и являются ключевой частью американской инди-рок-сцены. Группа также известна своими феминистическими и левыми политическими взглядами.

С 1994 по 2005 год группа выпустила семь альбомов: Sleater-Kinney (1995), Call the Doctor (1996),  (1997),  (1999),  (2000),  (2002) и The Woods (2005). В 2006 году они пошли на перерыв и посвятили себя сольным проектам. Они воссоединились в 2014 году и выпустили 20 января 2015 года  и Live in Paris в январе 2017. Второй после воссоединения альбом,  был спродюсирован St. Vincent и вышел в августе 2019 года.

Критики Грейл Маркус и Роберт Кристгау поочерёдно назвали Sleater-Kinney лучшей рок-группой начала 2000-х. В 2001 году Маркус назвал Sleater-Kinney лучшей рок-группой Америки. В 2015 году Том Брейхан из Stereogum назвал коллектив лучшей рок-группой за последние два десятилетия.

История

Образование. Ранние годы (1994—1999) 
Sleater-Kinney была основана в 1994 году, в Олимпии, штат Вашингтон, Корин Такер и Кэрри Браунстин. Название группы взято из названия дороги Sleater Kinney Road (108-й съезд с 5-го шоссе в городе ), где они репетировали в начале карьеры. До образования коллектива Такер играла в составе riot grrrl-группы , а Браунстин была участницей квиркор-группы . Часто выступая вместе, они образовали Sleater-Kinney как сайд-проект. После того, как Heavens to Betsy и Excuse 17 прекратили своё существование, Sleater-Kinney стала их основным проектом. Барабанщицей группы стала Джанет Вайсс, которая ранее играла в группе . До нёё на эту вакансию пробовались , Мисти Фаррелл и Тони Гогин.

После окончания Колледжа Вечнозелёного штата (в то время как Браунстин была студенткой ещё три года), Такер вместе с Браунстин отправилась в Австралию. В течение одной бессонной ночи они там сделали демозапись, которая позже станет их одноимённым дебютным альбомом. Пластинка увидела свет весной следующего 1995 года. Спустя некоторое время группа выпустила альбомы Call the Doctor (1996) и  (1997), которые получили благосклонные отзывы критиков.

Поздние альбомы (2000—2006) 

С выпуском в 2002 году альбома  у группы начал появляться широкий круг слушателей. Начиная с 2003 года коллектив постоянно выступал на разогреве у Pearl Jam во время их североамериканских туров. Вдохновившись опытом выступлений на крупных стадионах и в попытках найти новое звучание, группа записала свой седьмой альбом The Woods. Он был выпущен в 2005 году и по своему звучанию не был похож на предыдущие релизы. На альбоме присутствовал сильно искажённый звук и импровизации классического рока, которым тогда вдохновлялась группа. В 2006 году Sleater-Kinney выступили на британском музыкальном фестивале .

27 июня 2006 года группа объявила о бессрочном отпуске. Последним крупным выступлением группы стало выступление на фестивале Lollapalooza 2006. Последнее публичное появление группы перед отпуском произошло 12 августа 2006 года, на выступлении на концертной площадке , в Портленде, штат Орегон. Коллектив не объяснил причины, которые побудили его уйти в творческий отпуск.

Творческий перерыв (2007—2013) 
После распада Sleater-Kinney в 2006 году Вайсс присоединилась к группе Stephen Malkmus and the Jicks, с которой записала два альбома:  (2008) и  (2011). Она оставила группу после промоумушен-тура в поддержку последнего альбома. В апреле 2010 года, Такер анонсировала свой первый сольный альбом , который был выпущен в октябре 2010 года. Вместе с Такер над сольным альбомом работали Сара Ланд из Unwound и Сет Лоринчи из Golden Bears и Circus Lupus. Такер называла его «альбомом матери средних лет». Он вышел 5 октября 2010 года под названием «» и был положительно оценен критиками. Такер проехала с гастролями в поддержку альбома по обоим берегам США, а также в других частях страны. Второй альбом группы, «», вышел 18 сентября 2012 года. В его поддержку также был организован тур.

В сентябре 2010 года, Браунстин представила публике свой новый проект , в состав которого вошли бывшие участники группы  — Джанет Вайсс, Мэри Тимони и Ребекка Коул. Их  был выпущен 13 сентября 2011 года на лейбле Merge Records. По состоянию на 2014 год группа приостановила свою деятельность. В интервью по этому поводу Браунстин сказала следующее: «Мы провели вместе отличное время… но просто теперь накладные расходы уже кажутся неоправданными» ().

Воссоединение (2014—настоящее) 
В октябре 2014 года стало известно о том, что Sleater-Kinney воссоединились и начали записывать материал для своего нового альбома. Восьмой по счёту студийный альбом,  был выпущен 20 января 2015 года. Также группа объявила о турне 2015 года по Северной Америке и Западной Европе. Ранее в 2014 году группа выпустила виниловый бокс-сет своих предыдущих релизов Start Together. На него сделал рецензию журнал BUST, где рецензент Клэр Маккинзи отметил: «Сегодняшняя актуальность Sleater-Kinney с её феминистскими, левацкими текстами, очевидна. В то время как некоторые исполнители не принимают обозначение „феминисты“, Sleater-Kinney продолжают существование отчасти ради того, чтобы повернуть восприятие этого слова обществом.»

В январе 2017 года группа выпустила свой первый концертный альбом Live in Paris, в основу которого легла запись, сделанная в La Cigale 20 марта 2015 года. По состоянию на январь 2018 года группа работает над своим следующим новым релизом, но по словам Браунстин «делает это очень медленно». В январе 2019 года группа объявила, что в этом году ожидается новый альбом, продюccируемый   St. Vincent (Энни Кларк).

В мае 2019 года Sleater-Kinney выпустили новую песню «Hurry on Home» вместе с лирик-видео. Она стала главным синглом альбома , релиз которого состоялся в августе 2019 года.

1 июля 2019 года Вайсс в своём аккаунте в Twitter объявила, что покидает группу, мотивировав это тем, что «пришло время двигаться дальше.» Свой первый концерт без Вайсс группа дала 5 сентября на  с новой барабанщицей Энджи Бойлан.

В мае 2021 года группа анонсировала новый альбом Path of Wellness, который вышел 11 июня.  Первый сингл «Worry With You» был выпущен месяцем ранее.

Состав 

Нынешний состав
 Кэрри Браунстин — гитара, ведущий и бэк-вокал (1994—2006; 2014 — )
 Корин Такер — ведущий и бэк-вокал, гитара (1994—2006; 2014 — )

Нынешние концертные участники
 Энджи Бойлан — ударные (2019—21, 2022 — )
 Фаби Рейнa — гитара, бэк-вокал, перкуссия (2021 — )
 Гален Кларк — клавишные (2021 — )

Бывшие участники
 Мисти Фаррелл — ударные, перкуссия (1994)
  — ударные, гитара, бэк-вокал (1995—1996)
 Тони Гогин — ударные (1996)
 Джанет Вайсс — ударные, бэк-вокал, гармоника, перкуссия (1996—2006; 2014—2019)

Бывшие концертные участники
  — гитара, клавишные, перкуссия, бэк-вокал (2015—2021)
  — клавишные, бэк-вокал (2019—2021)
 Винсент Лироччи — ударные (2021—2022)
 Билл Атхенс — бас-гитара (2021—2022)

Временная шкала

Дискография 
 См. статью «Sleater-Kinney discography» в английском разделе.
 Студийные альбомы
 Sleater-Kinney (1995)
 Call the Doctor (1996)
 Dig Me Out (1997)
 The Hot Rock (1999)
 All Hands on the Bad One (2000)
 One Beat (2002)
 The Woods (2005)
 No Cities to Love (2015)
 The Center Won't Hold (2019)
 Path of Wellness (2021)

Примечания

Ссылки 

 
 Sleater-Kinney на сайте The Rock Hard Times
 Sleater-Kinney на сайте AllMusic
 Материалы на тему Sleater-Kinney на сайте NPR
 Поиск «Sleater-Kinney» на офиц. канале лейбла Sup Pop на YouTube

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы из штата Вашингтон
Power trio
Музыкальные коллективы в жанре Riot grrrl
Исполнители Sub Pop
Панк-рок-группы США
Инди-рок-группы США
Рок-группы с женским вокалом‎
Исполнители Kill Rock Stars
Третья волна феминизма